Gromada w Erydanie (również Gromada w Piecu II) – gromada galaktyk znajdująca się głównie w gwiazdozbiorze Erydanu w odległości 85 milionów lat świetlnych. Gromada ta zawiera około 250 galaktyk.

Gromada w Erydanie znajduje się 20 milionów lat świetlnych dalej niż gromada w Piecu. Wokół obu gromad są rozrzucone inne grupy galaktyk, z którymi obie gromady mogą tworzyć Supergromadę w Piecu zwaną też Supergromadą Południową choć dominuje przekonanie, że obie gromady należą do Supegromady Lokalnej.

Gromada ta zawiera 73 duże galaktyki, które są dość luźno rozrzucone w przestrzeni. Gromadę w Erydanie można w przybliżeniu podzielić na dwie części: północną skupioną wokół NGC 1407 oraz południową skupioną wokół NGC 1395.

Galaktyki gromady

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

 
Gwiazdozbiór Erydanu
Gwiazdozbiór Pieca